Eilema palliatella är en fjärilsart som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli 1763. Eilema palliatella ingår i släktet Eilema och familjen björnspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Björnspinnare
palliatella